Time After Time («Раз за разом», «Эпоха за эпохой») может означать:

Музыка

Песни 
 Time After Time — песня американской певицы Синди Лоупер
  — песня британской группы Elliot Minor
  — песня британского певца Оззи Осборна
 «» — песня японской певицы Mai Kuraki
  — джазовая композиция, написанная Sammy Cahn and Jule Styne
 «Time After Time» — песня The Beloved с альбома 
 «Time After Time» — песня Electric Light Orchestra с альбома Secret Messages
 «Time After Time» — песня R.E.M. с альбома Reckoning
 «Time After Time» — песня Хелены Юсефссон с альбома Happiness

Альбомы 
 , 1992
 , 1995
 , 2000
 , 2004
 , 1947, 1986
 , 1990

Фильмы и телевидение 
 Time After Time («Путешествие в машине времени», «Эпоха за эпохой») — американский фильм 1979 года
  — британско-австралийская комедия по роману Molly Keane
  — телефильм с участием 
  — британский ситком 1994—1995 гг

Литература 
  — научно-фантастический роман (Karl Alexander, 1979)
  — фантастический роман о попытке спасти семью императора Николая II (Allen Appela, 1985)
 Time After Time — роман (Molly Keane, 1983)